Светлана Сорокина Сорокина, Светлана Александровна (1945–2022) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1988).
 Сорокина, Светлана Анатольевна (род. 1984) — российская пловчиха в ластах.
 Сорокина, Светлана Иннокентьевна (род. 1957) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, режиссёр.